«Дракули́то-вампирёныш» () — немецко-французский мультсериал. В России транслировался по 1-му каналу Останкино в 1992—1993 годах.

Сюжет 
В мультсериале рассказывается о жизни семейства вампиров. Главный герой — Дракулито,  вампирёныш (юный вампир), сын графа Дракулы. У него есть любящие родители, бабушка и маленькая сестрёнка. Дракулито обучается в школе вампиров, дружит с одноклассником Волкозаем и сражается с врагами отца, мечтающими отобрать у него скипетр Дракулы и уничтожить его семью. Мультсериал по смыслу «перевёртыш»: вампиры здесь предстают совсем не страшные и даже милые персонажи, а охотники на вампиров (Чеснок, Слепой, Червяк) имеют все признаки злодеев. Мультсериал полон чёрного юмора и пародий.

Персонажи

Главные герои 
 Дракулито (Draculito, «Little Drac») — вампирёныш, сын Дракулы. Учится в Школе Вампиров. Вместо обучения вампирским способностям предпочитает проводить время в своей мастерской. В день рождения получает в подарок скипетр Дракулы (может открыть дверь в любом месте) и амулет (позволяет связываться с душами умерших).
 Волкозай — школьный друг Дракулито. Оборотень. Всегда помогает вампирёнышу и часто участвует в общих проказах.
 Дракула — вампир. Представляет собой пародийный образ Дракулы из романа Брэма Стокера. Отец Дракулито. Живёт в Замке Дракулы, который находится неподалёку от современного небольшого городка. Каждую ночь отправляется в деревню, чтобы пить кровь её жителей.
 Игорь — слуга Дракулы и учитель в Школе Вампиров. Изобретатель. Дружит с Дракулито и часто помогает ему. Любит мучить Жертву.
 Жертва — живой мертвец, обитающий в Замке Дракулы (в одной из серий, попав в катастрофу, тут же успокаивает себя: «Что я так волнуюсь? Я ведь уже умер»). Является «подопытным кроликом» Игоря, постоянно подвергается издевательствам и унижениям, вполне добровольно, «ради науки». Фраза: «Жертва, ты что-то сказал? — Ни-че-го».

Злодеи 
 Чеснок — первый из трёх главных врагов Дракулы. Человек с головой, выглядящей как головка чеснока, носит чёрные очки. Ненавидит семейство Дракулы и мечтает уничтожить всех вампиров.
 Слепой — второй из трёх главных врагов Дракулы. Слуга Чеснока. Носит чёрные очки, вместо глаз — отверстия. В отсутствие Чеснока считается главным.
 Червяк — третий из трёх главных врагов Дракулы. Слуга Чеснока. Вместо рук имеет присоски. Учится в школе вампиров (поступил туда специально, чтобы вредить Дракулито). Часто ходит на пару со Слепым.

Другие герои 
 Хенди (в русскоязычном переводе «Вещь») — ожившая кисть руки. Домашний питомец в Замке Дракулы, часто помогает Дракулито.
 Волчонок — собаковидный монстрик. Домашний питомец в Замке Дракулы, любит воровать съестное.
 Мелисент — младшая сестра Дракулито, ещё не умеет разговаривать. Всегда выползает из самых неожиданных мест.
 Бабушка — бабушка Дракулито. Любит готовить блюда из морепродуктов (из кастрюли торчат щупальца, затягивающие неосторожного едока в кастрюлю) и укизов.
 Двоеклюв — двуглавый стервятник. Ему полагается питаться мертвечиной, но чаще всего он натыкается на недобитых слуг Чеснока. Учится в школе вампиров. Одна голова уже закончила школьный курс, но вторая провалила выпускной экзамен, и теперь Двоеклюв вынужден заново проходить обучение. Две головы часто ругаются между собой.
 Мадемуазель Диппуг — директриса школы вампиров. Наказывает учеников заключением в подземелье на неопределённый срок.

Список серий 
 La surprise de Little Drac (День рождения)
 La première morsure de Little Drac (Школа)
 La malédiction de l'épouvantable Smic (Гамбургеры)
 L'Halloween de Little Drac (Хэллоуин)
 Le réveillon des vampires (Рождество)
 Little Drac à la hawaïenne
 Les gamins à la batte (Бейсбол)
 Les mordus de la moto
 La lettre de victime
 La chambre de l'indicible effroi
 Bagarre à l'école des démons
 Vent de folie à minuit
 Little Drac fait du cinéma
 L'excursion des scouts vampires
 Pas si petit que ça Little Drac
 Little Drac et la gousse d'ail magique
 Mordre ou ne pas mordre
 Voyage dans l'infini
 Une partie de pêche
 Une chauve-souris à deux cerveaux
 La voiture corbillard en folie
 Le cousin de Little Drac
 Mon royaume pour un cerveau
 Une journée ordinaire
 Le vampire de la côte
 Les monstres du rock

Мультсериалы Германии
Мультсериалы Франции
Мультсериалы 1992 года
Мультсериалы о вампирах
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Мультфильмы о Дракуле
Мультсериалы SFP
M6